Либерта́рный социали́зм — совокупность социалистических политических философий, посвящённых сопротивлению авторитарному принуждению и социальной иерархии, в частности институтам капитализма и государства.

Разновидности 
Некоторые наиболее известные либертарные социалистические идеологии — социальный анархизм (в частности, анархо-коммунизм и анархо-синдикализм), люксембургианство, коммунизм рабочих советов, автономистский марксизм (автономизм) и социальная экология (Мюррей Букчин). К либертарному социализму относят такие движения, как ситуационизм, неосапатизм и «социализм снизу» (предложенный троцкистом Хэлом Дрейпером), а также представителей левых коммунистов (группа «Социализм или варварство»), неомарксистов, «новых левых» («йиппи») и марксистских гуманистов (Группа Джонсон-Форест).

Наконец, с либертарным социализмом себя отождествляют отдельные течения внутри демосоциалистических политических партий — «Эмансипативные левые» (Катя Киппинг, Юлия Бонк) в немецких «Левых» и «Либертарная социалистическая платформа» (Уфук Урас) в турецких Партии свободы и солидарности и Партии зелёных и левого будущего, а также бразильская Партия социализма и свободы.

Возникновение термина 
Как утверждает историк анархизма Макс Неттлау, анархист Жозеф Дежак выпустил журнал «Le Libertaire, Journal du Mouvement Social» в Нью-Йорке между 1858 и 1861 годами, а термин «либертарный коммунизм» появился в ноябре 1880 года, когда его приняли на съезде французских анархистов. Термины «либертарий» и «либертарный» становятся популярными с 1890-х, когда их стали использовать во Франции, чтобы обойти законы против анархистов и избежать негативных ассоциаций со словом «анархия», — так, анархисты  и Луиза Мишель выпустили газету «Le Libertaire» («Либертарий») в 1895 году во Франции.

Краткая характеристика 
Либертарные социалисты выступают за отмену частной собственности на средства производства и отмену государства как ненужного и вредного института. В конечном итоге, с этим согласно большинство марксистов («Государство и революция» В. И. Ленина), но для либертарных социалистов принципиальны антиавторитаризм и антиэтатизм, а также антипарламентаризм. Являясь антикапиталистами и противниками рыночной экономики (за исключением прудоновских мютюэлистов), либертарные социалисты чётко отличаются от правых либертарианцев.

Отрицая использование парламентаризма и государственного аппарата для преобразования общества (хотя обычно они считают, что парламент и государственный аппарат необходимо захватить, чтобы он не мешал), либертарные социалисты поддерживают разные формы низовой самоорганизации, включая рабочие советы, независимые синдикаты, добровольные ассоциации, коммуны, кооперативы, механизмы прямой демократии и демократии участия. Считается, что подобные либертарно-социалистические принципы самоорганизации были реализованы в годы Испанской революции.

Большинство либертарных социалистов поддерживает революционное свержение капиталистического строя (в революционном синдикализме, например, посредством всеобщей забастовки), при этом существует восходящая к Генри Дэвиду Торо и Льву Николаевичу Толстому традиция анархо-пацифизма и ненасильственного гражданского сопротивления.

Особое внимание в либертарно-социалистических течениях уделяется вопросам личной свободы (известны слова Михаила Бакунина: «Свобода без социализма — это привилегия, несправедливость, социализм без свободы — это рабство и животное состояние»). Соответственно, они поддерживают борьбу против патриархата и за равноправие женщин (анархо-феминизм и социалистический феминизм).

Либертарные социалисты, в особенности экоанархисты (крайняя форма — анархо-примитивисты) и экосоциалисты, выступают за охрану окружающей среды, защиту животных и гармоническое сосуществование человека и природы.

Известные представители 

 Майкл Альберт
 Михаил Бакунин
 Мюррей Букчин
 Даниэль Герен
 А. И. Герцен
 Эмма Голдман
 Герман Гортер
 Ги Дебор
 С. Л. Р. Джеймс
 Жиль Дове
 Рая Дунаевская
 Буэнавентура Дуррути
 Говард Зинн
 Жак Каматт
 Корнелиус Касториадис
 Катя Киппинг
 Карл Корш
 Пётр Кропоткин
 Роза Люксембург
 Эррико Малатеста
 Субкоманданте Маркос
 Герберт Маркузе
 Нестор Махно
 Л. И. Мечников
 Уильям Моррис
 Антонио Негри
 Сильвия Панкхёрст
 Антон Паннекук
 Радж Пател
 Евгений Пашуканис
 Пьер-Жозеф Прудон
 Элизе Реклю
 Рудольф Рокер
 Джерри Рубин
 Максимилиан Рюбель
 Виктор Серж
 Рикардо Флорес Магон
 Юрген Хабермас
 Джон Холлоуэй
 Ноам Хомский
 Эбби Хоффман

См. также 

 Социализм
 Демократический социализм
 Революционный социализм
 Либертарий
 Левое либертарианство
 Анархизм
 Анархо-коллективизм
 Коммунизм рабочих советов
 Либертарный муниципализм
 Демократический конфедерализм
 Джорджизм
 Левый коммунизм
 Троцкизм
 Синдикализм
 Зелёный анархизм

Примечания 

Общественные движения
Политические движения
Экономические идеологии
Социализм
Коммунизм
Социальный анархизм
Марксизм
Левые
Социализм
Социализм